Alla morte del fratello Jaroslav III ricevette lo jarlik per il trono di Vladimir. Combatté per il controllo della Repubblica di Novgorod con l'appoggio di un esercito mongolo.

Probabilmente non ebbe eredi.

Ascendenza

Altri progetti 

Vasilj I Jaroslavič
Vasilj I Jaroslavič